Ana Terra — personagem da trilogia literária O Tempo e o Vento, de Érico Verissimo
Ana Terra (filme) — filme com Rossana Ghessa, baseado na personagem
Ana Terra (compositora)
Ana Terra (ilustradora)

Desambiguações de antropônimos